

Muziek
In de muziek wordt met "Pitch" toonhoogte bedoeld
 Pitch bend, functie in de elektronische muziek
 Pitch class of pitch-class, toonklasse
 Pitchshifter, effect of effectpedaal dat de toonhoogte verandert
 Pitch-control, temporegelaar

Verkoop
 Pitch (film), verkooppraatje om een film te maken, samenvatting
 Elevatorpitch, verkooppraatje

Sport
 Cricketpitch, sportveld
 Pitch and putt, sport
 Pitching, honkbal
 Pitching green, deel van een golfbaan

Mechanica
 Stampen (luchtvaart)
 Zie ook Bewegingscompensator

Afstand
 Dot-pitch, nauwkeurigheid van een beeldscherm

Film/Televisie
 Pitch Black, horrorfilm
 Pitch, Canadese documentaire uit 1997
 Pitch (televisieserie), Amerikaanse televisieserie uit 2016

Boeken
 Pitch (strip), stripreeks van Bart De Neve